Crouan kan som auktorsförkortning betyda:

 Hippolyte Marie Crouan
 Pierre Louis Crouan

Robotskapade auktorsförkortningar